Adam Krechowiecki (1850-1919), pisarz, krytyk, dramaturg, redaktor
 Adam Krechowiecki (1913-1991), lekarz, nauczyciel akademicki, naukowiec